Cabernet Cortis, casta de uva tinta
 Cabernet Dorsa, casta de uva tinta
 Cabernet Franc, casta de uva tinta
 Cabernet Mitos, casta de uva tinta
 Cabernet Sauvignon, casta de uva tinta
 Ruby Cabernet, casta de uva tinta